Pas ovčar, skupina pasjih pasmina
 Ovčar (Baranjska županija), selo u Mađarskoj
 Ovčar (planina), planina u Srbiji
 Ovčar (1958), film
 Ovčar (1971), film